Михаи́л Фроло́в:
 Фролов, Михаил Александрович (1922—1991) — советский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Фролов, Михаил Алексеевич (1922—1999) — участник Великой Отечественной войны, подполковник, авиатор, Герой Советского Союза (1945).
 
 Фролов, Михаил Михайлович (1853 — ?) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов и Первой мировой войны.
 Фролов, Михаил Павлович (1916—1991) — участник Великой Отечественной войны, командир танковой роты, лейтенант, Герой Советского Союза (1944).
 Фролов, Михаил Фёдорович (1910—1981) — участник Великой Отечественной войны, механик-водитель танка, старший сержант, Герой Советского Союза (1943).